Perrier kan som auktorsförkortning betyda:

 Edmond Perrier
 Alfred Perrier

Robotskapade auktorsförkortningar